Jefferson Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Theater (Pennsylvania), ID-Nr. 85001001
 Jefferson Theater (Texas), ID-Nr. 78002962